Sofía Carolina de Brandeburgo-Kulmbach (31 de marzo de 1705-7 de junio de 1764) fue una princesa consorte de Frisia Oriental como la esposa del Príncipe Jorge Alberto de Frisia Oriental (1690-1734).

Biografía 
Era una hija de Cristián Enrique de Brandeburgo-Bayreuth-Kulmbach y de su esposa, Sofía Cristiana de Wolfstein. Se casó en 1723 con el Príncipe Jorge Alberto de Frisia Oriental.

En 1734, se quedó viuda, y en 1735 fue invitada a Dinamarca por el rey Cristián VI de Dinamarca, que estaba casado con su hermana, Sofía Magdalena de Brandeburgo-Kulmbach. Vivió permanentemente en la corte danesa después de 1740 hasta su muerte. Fue descrita como una belleza encantadora, y su hermana, la reina, se dijo que tenía celos de ella: se creyó ampliamente que ella y su cuñado el rey tuvieron una affair, pero nunca se ha confirmado. En 1766, estos rumores llevaron al caso de una mujer, Anna Sophie Magdalene Frederikke Ulrikke, que pidió una pensión proclamando ser la hija de Sofía Carolina y Cristián.

Ancestros

Referencias 

 Dansk biografisk Lexikon / XVI. Bind. Skarpenberg - Sveistrup (en danés)

Casa de Hohenzollern
Frisia oriental
Casa de Cirksena
Princesas de Alemania